Coenonympha nephele är en fjärilsart som beskrevs av Hüfnagel 1766. Coenonympha nephele ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
nephele